Aksaray (stad)
 Aksaray (district)
 Aksaray (provincie)